Otto Schönherr ist der Name folgender Personen:

* Otto Schönherr (Chemiker) (1861–1926), deutscher Chemiker
 Otto Schönherr (Journalist) (1922–2015), österreichischer Journalist
 Otto Schönherr von Schönleiten (1888–1954), österreichischer Offizier, Offizier der deutschen Wehrmacht